Се́льское хозя́йство может означать:
 отрасль экономики
 Сельское хозяйство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
 Сельское хозяйство Белоруссии
 Сельское хозяйство Казахстана
 Сельское хозяйство Киргизии
 Сельское хозяйство России
 Сельское хозяйство СССР
 Сельское хозяйство Узбекистана
 Сельское хозяйство Украины

 прочее
 Площадь Сельского Хозяйства в городе Самара
 Сельское хозяйство — ежемесячный журнал, издаваемый при императорском Московском обществе сельского хозяйства с 1860 по 1862 год.